«Ви́кинги» () — канадско-ирландский художественный сериал, созданный Майклом Хёрстом специально для телеканала History. Премьера состоялась 3 марта 2013 года.

Сюжет 
Сериал не является строго историческим и вольно интерпретирует скандинавские саги о набегах викингов на англосаксонскую Британию, Западно-Франкское королевство и другие земли. Нестрогость «Викингов» заметна по несоответствию многих дат и совмещению исторических личностей, живших в разные временные периоды. Ключевым персонажем сюжета является полулегендарный скандинавский конунг Рагнар Лодброк, который якобы вёл свой род от бога Одина. Помимо Рагнара, протагонистами также выступают его сыновья, друзья, жены Лагерта и Аслауг и другие исторические личности, например, норвежский конунг Харальд Прекрасноволосый или король Уэссекса Альфред Великий. Действие начинается с драмы одного викинга и постепенно набирает обороты, превращаясь в эпическую историю о войнах королевств. В сериале прослеживается и мистический компонент: персонажи-провидцы, духовная связь между близкими, призраки и даже воплощения богов.

Сезон 1 (2013) 

Скандинавия, 793 год. Вымышленное поселение викингов Каттегат на берегу одноимённого пролива. Молодой норвежский бонд Рагнар бросает вызов местному правителю — ярлу Харальдсону, призывая его прекратить набеги на восточные земли. Вместо этого Рагнар предлагает совершить набег на неизведанный запад, что представляется вождю довольно рискованным предприятием. Задумку Рагнара поддерживают близкие — его брат Ролло и жена Лагерта. Поскольку Харальдсон владеет всеми ладьями и не намерен предоставлять их, верный друг Рагнара, одаренный корабельный мастер Флоки, строит викингам новый, более быстрый корабль. Тайно собрав надежную команду, они пускаются в путь без одобрения ярла.

Миновав море, викинги появляются у берегов Королевства Нортумбрии. Они совершают грабительский налет на монастырь Св. Кутберта, что на острове Линдисфарн, и возвращаются с богатой добычей в Каттегат. Харальдсон не подвергает вассалов суровому наказанию за ослушание, но конфискует большую часть их добычи в свою пользу, разрешив воинам оставить себе лишь по одному предмету. Рагнар выбирает наименее ценный товар — захваченного в рабство в ходе набега монаха Этельстана. С его помощью Лодброк надеется больше узнать об английских землях и обычаях.

С течением времени противостояние между ярлом и Рагнаром становится все более напряженным и продолжается до тех пор, пока викинг не убивает правителя на хольмганге. Рагнар Лодброк становится новым ярлом. Собрав крупный отряд, он совершает набег на нортумбрийский городок Хексем, затем громит войско местного короля Эллы Второго.

794 год. По возвращении из похода ярл Рагнар отправляется в паломничество в Старую Уппсалу, где становится вассалом датского конунга Хорика, который отправляет его в Гёталанд с дипломатической миссией. Там Рагнар знакомится с принцессой Аслауг и предъявляет ультиматум Хорика местному ярлу Боргу. В результате начинается война между викингами, а Ролло предает брата и переходит на сторону гётов.

Сезон 2 (2014) 

796 год. После ничьей в сражении данов и гётов Рагнар в качестве примирения предлагает Хорику и Боргу совершить совместный набег на Британию, и те соглашаются. Лагерта с сыном Бьёрном покидают Лодброка из-за его измены с Аслауг, и последняя становится его новой женой.

800 год. В следующем морском походе викингов относит южнее — к землям Уэссекса. Набег на город Уинчестер проходит успешно и Эгберт, король Уэссекса, желает вступить в переговоры с северянами. Однако вскоре Рагнару приходится срочно вернуться домой: ярл Борг, оскорбленный отказом Хорика взять его в поход, захватил Каттегат.

С помощью своей первой жены Лагерты, которая приводит ему подкрепление из Хедебю, Рагнар возвращает власть над своими землями. Когда Лагерта свергает жестокого Сигварда и занимает место ярла Хедебю, Рагнар вместе с ней и Хориком вновь отбывает в Уэссекс.

838 год. На сей раз король Эгберт заключает союз с Нортумбрией и наносит норманнам поражение, но вместо того, чтобы уничтожить захватчиков, предлагает им поступить к нему на службу в обмен на земли.

Оставив часть воинов в Британии, Рагнар торжественно возвращается в Каттегат, где, убивает предавшего его Хорика и провозглашает себя новым конунгом данов.

Сезон 3 (2015) 

840 год. Весной конунг Рагнар с Лагертой и войском викингов возвращаются в Уэссекс. Чтобы получить право на обещанные Эгбертом земли, конунг выступает с викингами на стороне  — принцессы соседнего королевства Мерсия. Вместе они громят войска её дяди, короля Бритвульфа, и брата, принца Бургреда, завоевав тем самым корону Мерсии. В результате хитрый Эгберт получает марионеточное государство во главе со своей ставленницей.

Тем временем в отсутствие Лагерты власть в Хедебю узурпирует её управитель Калф. Когда Рагнар и Лагерта возвращаются из Англии, конунг не собирается свергать Калфа в угоду своей бывшей жене. Вместо этого он начинает создание нового флота и подготовку грандиозного похода, целью которого становится один из богатейший городов Европы — Париж. Осознав перспективу огромной добычи, к нему постепенно начинают присоединяться даже его недруги.

Через некоторое время Рагнар получает известие о том, что поселение викингов в Уэссексе уничтожено с одобрения короля Эгберта. Но в преддверии важного похода конунг не желает отвлекаться на подобные мелочи. Он убивает единственного уцелевшего свидетеля трагедии, чтобы весть о ней не подорвала боевой дух воинов перед походом на франков.

845 год. Большое войско викингов достигает Парижа и берет его в осаду. Далее в сериале совмещены исторические  и осада Парижа 885—886 годов. Столицу Франкии защищает гарнизон во главе с графом Одо Парижским под руководством императора Карла (в собирательном образе этого монарха совмещены исторические Карл II Лысый, Карл III Толстый и Карл III Простоватый). После безуспешных попыток взять твердыню штурмом норманны захватывают город с помощью хитрости. Получив богатый выкуп, они покидают Франкию и намереваются вернуться в следующем году.

Сезон 4 (2016—2017) 

Оставшийся во Франкии Ролло предает свой народ и поступает на службу к императору Карлу, получив в награду титул герцога, земли Нормандии и руку принцессы Гизелы — единственной дочери монарха.

В Скандинавии Рагнар оправляется от ран, полученных при штурме Парижа. Его сын Бьёрн берет управление Каттегатом в свои руки и первым делом приковывает Флоки к столбу позора за убийство Этельстана. Позднее Хельга устраивает своему супругу побег, но ему не удается скрыться от погони. В этот раз Флоки подвешивают в пещере так, чтобы сверху на лоб капала вода. Его маленькая дочь умирает, пока длится это мучительное испытание.

Рагнару является призрак Этельстана и просит его проявить милосердие, в связи с чем вождь освобождает Флоки. Тем временем Бьёрн успешно проходит инициацию: он побеждает огромного медведя-шатуна и расправляется с берсерком, которого тайно подсылает к нему Эрлендур, сын покойного Хорика.

В Париже Ролло добивается любви своей жены Гизелы, учит язык франков и разрабатывает план по защите столицы от грядущего вторжения норманнов.
 
В Мерсии знать смещает королеву Квентрит и заключает её с сыном Магнусом в тюремной башне. Узнав об этом, Этельвульф отправляется туда с отрядом и после нелегкого боя вызволяет пленников из заточения.

В Хедебю Лагерта убивает Калфа и возвращает себе власть ярла.

853 год. Король Эгберт отправляет принцев Альфреда и Этельвульфа в паломничество к Римскому Папе Льву IV, а сам ведет войска для «освобождения» Мерсии от власти взбунтовавшейся против Квентрит знати. В союзе с загадочным «V» (которым оказывается могущественный принц Вигстан), он расправляется с «Правящим советом» и официально присваивает себе мерсийскую корону. Низложенная Квентрит в отчаянии пытается убить Эгберта, но находит смерть от руки Юдифи.

Рагнар объявляет новый поход на Париж. В этот раз его поддерживает новый союзник — вестфольдский конунг Харальд Прекрасноволосый. Когда громадный флот викингов достигает Франкии, герцог Ролло даёт им вооруженный отпор и вынуждает отступить. Но северяне не сдаются: по предложению Рагнара они перетаскивают свои ладьи волоком в обход укреплений на Сене. Но Ролло удается предугадать появление противника, и решающее сражение оканчивается для Рагнара и его спутников неудачей. Лагерта, Флоки, Хальвдан и другие командиры получают ранения, а самого Рагнара силой уводят на корабль, не дав окончить поединок с Ролло. Викинги отступают и возвращаются в Скандинавию. Не сумев справиться с тяжелым внутренним бременем, Рагнар оставляет власть и уходит из Каттегата на долгие девять лет.

862 год. К возвращению Рагнара Каттегат значительно расширяется, разбогатев на морской торговле. Конунг застает своих младших сыновей уже взрослыми, а Бьёрна — амбициозным полководцем с далекими планами. Но власть и престиж Рагнара значительно подорваны, ибо люди узнают правду о гибели поселения викингов в Англии. Большинство сыновей также не испытывают к отцу симпатии из-за того, что он бросил их. Они остаются глухи к призывам Лодброка вернуться в Уэссекс и отомстить королю Эгберту. Бьёрн и Флоки строят новые корабли, чтобы отправиться на поиски Рима, Уббе, Хвитсерк и Сигурд намерены остаться с матерью и защищать Каттегат. Лишь калека-Ивар, младший из сыновей Рагнара, сохраняет любовь и уважение к постаревшему конунгу и его деяниям. Бьёрн предоставляет отцу немного кораблей, а сам отплывает с большим флотом к берегам Франкии, чтобы, обогнув их, достигнуть Средиземного моря.

Когда скандинавы достигают Нормандии, герцог Ролло сначала захватывает в плен Бьёрна, Флоки, Харальда и Хальвдана, пришедших к нему для переговоров, но затем присоединяется к ним. Вместе они достигают берегов Мусульманской Испании и грабят населенный маврами Альхесирас. В ходе набега Флоки, пораженный службой муэдзина, не позволяет перебить собравшихся в мечети жителей города, а Хельга удочеряет и забирает с собой Танарус — осиротевшую берберскую девочку.

865 год. Тем временем Рагнар и Ивар, сколотив ненадежную команду из пожилых людей и жадных проходимцев, всего с тремя кораблями плывут в Уэссекс, чтобы осуществить месть за давно погибшее норманнское поселение. Их корабли и большая часть команды гибнут во время шторма, но Рагнару, Ивару и горстке викингов удаётся выжить. Ночью отец и сын убивают своих людей, поскольку те помышляют о бегстве, а сами сдаются Эгберту. Напомнив постаревшему королю о временах былой славы, Рагнар добивается от него обещания отправить на родину своего «безобидного» сына-калеку. Самого конунга Эгберт отпустить не может, ибо народ не поймет подобного поступка. Чтобы «умыть руки», он передает Рагнара королю Элле, который казнит легендарного викинга, бросив его в яму с ядовитыми змеями. Незадолго до своей смерти Рагнар произносит ставшую знаменитой фразу: «Как захрюкали бы мои родные поросята, знай бы они, каково сейчас мне, старому кабану!»

Тем временем Лагерта во главе большого войска захватывает Каттегат, свергает и убивает Аслауг. Ивар возвращается на родину и рассказывает братьям о гибели отца. Когда он узнаёт об убийстве матери, то клянётся отомстить Лагерте.

866 год. Собрав со всей Скандинавии «великую армию», сыновья Рагнара и их союзники вторгаются в Англию. В 867 году они громят и жестоко казнят Эллу II, навсегда убрав Нортумбрию с политической арены. Далее норманны движутся в Уэссекс, где уничтожают армию принца Этельвульфа. Приговорив к смерти короля Эгберта, викинги разделяются: одни желают отправиться в новый средиземноморский поход Бьёрна, другие — вернуться в Скандинавию с Харальдом, третьи намерены остаться в Британии и либо осваивать завоеванные земли, либо полностью покорить остров. В ходе обсуждения планов Ивар ссорится со своим братом Сигурдом и в гневе убивает его.

Сезон 5 (2017—2019) 

867 год. После похорон убитого в ссоре Иваром Сигурда силы викингов разделяются. Одна дружина во главе с самим Иваром обосновывается в городе Йорке, а другая дружина во главе с Бьерном приплывает к берегам Сицилии, где правит византийский наместник. Харальд на время попадает в плен к Лагерте и последняя даже совершает акт сексуального насилия по отношению к нему. Однако ему удаётся сбежать из Каттегата, похитив при этом Астрид — боевую подругу вдовы Рагнара, и впоследствии жениться на ней.

870 год. Флоки открывает Исландию, приняв её берега за земли Асгарда, увидев скандинавских богов, и создает там первое поселение. Король Уэссекса Этельвульф при поддержке епископа-воина Хемунда пытается отвоевать Йорк у норманнов, но попадает в ловушку Ивара, который при этом теряет поддержку в лице старшего брата Уббы. Бьерну удаётся вернуться с Сицилии, где власть перешла в руки мусульманского эмира Ифрикии, и с его же помощью Лагерта приобретает союзников в лице саамов.

871 год. Этельвульф умирает и Юдифи удаётся возвести на трон англосаксонского королевства своего сына, рожденного от бывшего монаха Этельстана, — Альфреда. Ивар при поддержке Харальда и присланной герцогом Нормандии Ролло франкской пехоты наносит поражение армии во главе с Лагертой и её сыном Бьерном в ходе крупного сражения под Каттегатом.

Лагерта, Бьёрн, Убба и Торви вместе с епископом Хемундом решают плыть в Англию, дабы спастись от Ивара и его войска. Они узнают, что королем стал юный Альфред, который предлагает им публично поддержать его и принять христианство. Убба и Торви соглашаются, Бьерн недоволен этим решением брата, а Лагерта продолжает тайные встречи с Хемундом, который вновь путем ряда интриг и убийств становится епископом церкви. Дела Флоки в Исландии также идут неважно: привезённые им поселенцы, за все это время так и не увидевшие никаких богов, сначала начинают роптать, а затем ссориться и обвинять друг друга и Флоки в полной лишений жизни на бесплодном острове. Конунг Харальд решает отправиться в новый набег на Англию.

Ивар женится на бывшей рабыне Фрейдис и объявляет себя «Богом Каттегата». Имитируя убийство ненавистной мачехи Лагерты, он прилюдно жестоко казнит одну из рабынь. Провидец говорит Хвитсерку о его роли в грядущих воинах и своих видениях о будущем. Ивар также идет к Провидцу, и услышав правду, о том что он вовсе не Бог, убивает того. В Англии готовится заговор против короля Альфреда, и главный зачинщик — его старший брат Этельред. Неожиданно объявляется некогда изгнанный внебрачный сын Рагнара от королевы Квентрит — Магнус, который предлагает викингам Бьёрну, Уббе и Лагерте присоединиться к наступающей армии конунга Харальда.

В то время как Бьёрн снисходительно относится к новому брату, Убба и Лагерта не доверяют Магнусу, и Убба начинает помогать Альфреду готовиться к битве с викингами. Епископа Хемунда мучают сны об аде, в который он попадёт за свои грехи, и он, отрёкшись наконец от связи с язычницей Лагертой, расстаётся с ней.

876 год. Король Альфред при помощи Уббы, Торви и других викингов одерживает победу над войском Харальда. В битве гибнет епископ Хемунд, а увидевшая его смерть безутешная Лагерта пропадает без вести. Тем временем Юдифь пытает заговорщиков и узнает правду о том, что её старший сын возглавлял заговор против младшего сына короля Альфреда. Альфред хочет простить брата, но в припадке болезни теряет сознание, а когда приходит в себя, с ужасом узнаёт, что его брат отравлен родной матерью, которая вскоре умирает от неизлечимой болезни.

878 год. Убба и Торви возглавляют войско Альфреда, отправленное навстречу вторгшейся армии данов и пытаются заключить с ними мир. Но один из конунгов данов по имени Фродо не соглашается, и вызывает Уббу на поединок. В тяжелой схватке израненный Убба чудом одерживает верх, после чего его, бесчувственного, Торви привозит к Альфреду, где встречает сильно переменившуюся Лагерту, которую подобрала и выходила лесная колдунья. Даны соглашаются сложить оружие и поселиться в Восточной Англии на землях, предоставленных им Альфредом.

В Исландии Флоки окончательно терпит крах в попытках установить мир в общине поселенцев, и после новой кровавой усобицы покидает последних, углубившись в найденную им в горах пещеру. После долгих блужданий в подземельях, он неожиданно обнаруживает в них христианскую часовню с крестом и потиром, оставленными некогда ирландскими монахами.

Бьорн и Магнус приходят в Йорк к Харальду и вместе с ним, в тяжёлый шторм, отправляются на родину, чтобы свергнуть Ивара, жестоко правящего Каттегатом с помощью террора и демагогии. Достигнув норвежских берегов, они встречают там Хвитсерка, окончательно разочаровавшегося в своём брате-узурпаторе и сумевшего переманить на свою сторону союзника Ивара — конунга Олафа Толстого. Однако предпринятый объединённой армией штурм укреплённого Каттегата терпит сокрушительный провал, а Магнусу стоит жизни. Лишь после того как оскорблённая убийством своего ребёнка-урода Фрейдис открывает осаждающим потайной ход в крепость, её удаётся взять, но коварный Ивар, задушив жену-предательницу, успевает вовремя скрыться, переодевшись нищим. Вскоре из Англии возвращаются Убба, Торви и Лагерта, и последняя торжественно преподносит своему сыну-победителю меч правителя Каттегата.

Сезон 6 (2019—2020) 

882 год. Ивар Бескостный, переодевшись нищим и странствуя с торговцами по Шёлковому пути, попадает на юг Руси, в Киев. Это государство оказывается уже полностью христианизированным, как в Киеве, где правят регент Олег Вещий с юным наследником престола Игорем Рюриковичем, так и на севере в Новгороде, где правят братья Олега Аскольд и Дир. Олег Вещий уже плохо помнит скандинавский язык и вспоминает, что «да, и наши с Рюриком и Игорем предки когда-то, давным-давно, тоже были родня викингам».

Олег с Игорем, Иваром и своей дружиной направляется в Новгород, где на пиру отравляет своего брата Аскольда. Дир, узнав об этом, пытается забрать регентство над Игорем себе, но шантажом и угрозами Олег обезоруживает Дира, а затем привозит в Киев и сажает на цепь.

890 год. Коронованный в качестве конунга всей Норвегии Харальд приказывает убить приведшего его к власти Бьёрна, но тому удается бежать.

894 год. Альфред, получив известие о новом приходе викингов в Уэссекс, вывозит королевский двор, а сам собирает силы, но приступ неведомой болезни сводит его в постель.

897 год. Хвитсерк заключает с саксами мир и после торжественных похорон брата принимает крещение из рук короля Альфреда.

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Дублёр или голос
  = Не появляется

Главные роли 

 Примечания
1.  Натан О’Тул исполнил роль Бьёрна в детстве в первом сезоне (9 эпизодов), во втором (1 эпизод) и четвёртом (3 эпизода).
2.  Образ императора Карла основан на трёх разных исторических персонажах: Карле II Лысом, Карле III Толстом и Карле III Простоватом.
3.  В одном эпизоде четвёртого сезона Джон Кавана исполнил роль папы Льва IV. Этот эпизод не учитывается в графе «эпизоды».
4.  Джеймс Куинн Марки исполнил роль маленького Ивара в четвёртом сезоне (7 эпизодов).
5.  Катал О’Халлин исполнил роль маленького Хвитсерка во втором и третьем сезонах (13 эпизодов), а Стивен Рокетт — в четвёртом (8 эпизодов).
6.  Фаолан Пиллесчи исполнил роль маленького Сигурда в третьем сезоне, а Элайджа О’Салливан — в четвёртом (8 эпизодов).
7.  Кормак Мелия исполнил роль маленького Уббы во втором и третьем сезонах (14 эпизодов), а Люк Шанахан — в четвёртом (8 эпизодов).

Второстепенные роли 

 Примечания
8.  Во втором и третьем сезонах роль Ангрбоды сыграли дети-актрисы, не указанные в титрах.
9.  В третьем сезоне роль Магнуса сыграл ребёнок-актёр, не указанный в титрах. В четвёртом сезоне Магнуса сыграл Кэмерон Хоган.
10.  В третьем сезоне и первой половине четвёртого сезона роль Гутрума сыграл ребёнок-актёр, не указанный в титрах. Во второй половине четвёртого сезона Гутрума сыграл Антон Гилтрап.
11.  В третьем и четвёртом сезонах роль Этельреда сыграл ребёнок-актёр, не указанный в титрах.
12.  В третьем сезоне роль Альфреда сыграл ребёнок-актёр, не указанный в титрах. В первой половине четвёртого сезона Альфреда сыграл Конор О’Ханлон, а во второй половине — Айзек О’Ханлон.

Семейные древа (в сериале)

Рагнар, император Карл, Хорик и Харальд

Короли Эгберт и Элла

Производство

Съёмки 
Изначально телесериал «Викинги» совместно разработан ирландской и канадской компаниями Octagon Films (Морган О’Салливан и Джеймс Флинн) и Take 5 Productions (Джон Уэбер). Бюджет первого сезона составил 40 миллионов долларов США. Съёмки телесериала начались в июне 2012 года в студии «Эшфорд», недавно построенной в Ирландии. Съёмки сцен на кораблях викингов проходили 16 августа 2012 в горах Уиклоу. Около 70 % съёмок происходили на открытом воздухе.

Дирк Хугстра, исполнительный вице-президент телеканала History, объявил, что летом 2013 года начнутся съемки второго сезона и его премьера состоится в 2014 году. Клайв Стэнден, исполнитель роли Ролло, в своём интервью рассказал, что в следующих сезонах могут появится такие известные персонажи как Альфред Великий, Лейф Эрикссон, Ивар Бескостный (один из сыновей Рагнара), а также будет рассказано о путешествиях в другие земли, такие как Исландия, Русь и Франция.

17 марта 2016 года сериал был продлён на пятый сезон из 20 эпизодов. Пятый сезон «Викингов» стартовал 29 ноября 2017 года. Ранее планировалось показать пятый сезон в феврале 2017 года, но график съёмок был изменён.

Кабельный канал History продлил «Викингов» на шестой сезон за два месяца до премьеры пятого. Шестой сезон состоит из 20 эпизодов, производство которых началось осенью 2017 года в Ирландии. Кроме того, стало известно, что звезда сериала Кэтрин Винник впервые попробует себя в качестве режиссёра одного из эпизодов нового сезона. Также известно, что одну из главных ролей в шестом сезоне исполнит российский актёр Данила Козловский, где он будет играть Вещего Олега. Премьера шестого сезона состоялась 4 декабря 2019 года.

Съёмочная группа 
Майкл Хёрст, сценарист сериала, раньше работал над такими известными теле-проектами, как «Тюдоры» и «Борджиа». Майкл Хёрст, Морган О’Салливан, Джон Уэбер, Шерри Марш, Алан Гасмер, Джеймс Флинн и Шейла Хокин являются исполнительными продюсерами первого сезона. Йохан Ренк,  и  — каждый из них режиссировал по три серии. В съемочную команду входят оператор , дизайнер по костюмам Джоан Берджин, художник-постановщик Том Конрой и композитор .

Эпизоды

Релиз 
Премьера сериала состоялась 3 марта 2013 на телеканале History в Великобритании, Ирландии и США, где также можно было посмотреть сериал на веб-сайте телеканала. В Канаде сериал транслировался по канадскому каналу . В Швеции, Финляндии, Дании и Норвегии сериал транслировался по каналу HBO Nordic.

Музыка 
Заглавной темой для сериала была выбрана композиция If I Had a Heart со студийного альбома Fever Ray одноименного сольного проекта шведской певицы Карин Дрейер-Андерссон, вокалистки The Knife. Эта композиция также использовалась в эпизодах сериалов «Во все тяжкие», «Плохие», «В поле зрения», «Последователи», «Первородные», «Лонгмайер», «Уэнтуорт» и «Чёрные паруса»; в художественных фильмах «Рога», «И всё же Лоранс», короткометражном анимационном фильме Dildoman из порнографической антологии «Грязные дневники», а также во втором дополнении переиздания игры Age of Empires II: The Age of Kings для HD The African Kingdoms.

Норвежская музыкальная группа Wardruna написала значительную часть музыки к сериалу. Кроме того, основатель группы Эйнар «Квитрафн» Селвик исполнил эпизодическую роль скальда в третьем и четвертом сезонах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы Канады 2013 года
Телесериалы на английском языке
Телесериалы MGM Television
Фильмы о викингах
 
Исторические телесериалы Канады
Исторические телесериалы о VIII веке
Исторические телесериалы о IX веке
Программы телеканала History
Экранизации сюжетов германо-скандинавской мифологии